Sunliner bezeichnet:

 Fahrgastschiff der Donau-Schiffahrts-Gesellschaft Wurm + Noé, siehe Sunliner (Schiff)
 Gondelbahn im Skigebiet Serfaus–Fiss–Ladis, siehe Serfaus–Fiss–Ladis#Sunliner
 Cabriolet-Version des Ford Fairlane, siehe Ford Fairlane (Full-Size)